Мелешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мелешки — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Мелешки — деревня в Вачском районе Нижегородской области.

Украина 
 Мелешки — село в Мостисском районе Львовской области.
 Мелешки — село в Гадячском районе Полтавской области.